Eidophelus är ett släkte av skalbaggar. Eidophelus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Eidophelus